Кли́мке () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Климке, Ингрид (род. 1968) — немецкая всадница, олимпийская чемпионка по конному троеборью.
 Климке, Райнер (1936—1999) — немецкий конник, шестикратный чемпион по выездке; отец Ингрид Климке.